Retama negra puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cytisus purgans; o
 el nombre común de la planta Cytisus scoparius.